Monkey Barz дебютний соло альбом американської реп легенди Sean Price. Альбом вийшов на Duck Down Records, 31 Травня, 2005 року. Гостями альбому були Tek, Buckshot, Louieville Sluggah, Starang Wondah, Steele, Rustee Juxx, Rock, Agallah, Bazaar Royale. Музику написали Kleph Dollaz, Moss, Khrysis, Phat Babyz, 9th Wonder, Star.com & Justice, P.F. Cuttin, Ty Deals, Tone Mason, Dub Z, Ayatollah, Agallah, Edward Maximillion III.

Track listing

Samples 
 «Onion Head»
 «If Loving You Is Wrong (I Don't Want to be Right)» by Bobby Bland
 «Heartburn»
 «Our Love Has Got to Come Together» by The Independents
 «Mad Mann»
 «Knife Edge» by Emerson, Lake & Palmer

Музичні альбоми 2005
Альбоми Duck Down Records
Альбоми Sean Price